Angelo Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Angelo Lake (Illinois), im Mason County
 Angelo Lake (Wisconsin), im Oneida County